

Astronomia
 7677 Sawa – asteroide della fascia principale

Persone
Devon Sawa – attore canadese
Masakatsu Sawa – calciatore giapponese
Saba (Sawa in polacco) – primate della Chiesa ortodossa polacca
Munenori Sawa – wrestler giapponese
Sawa – cantante giapponese

Altro
Sawa – gruppo musicale giapponese